Okrug Pärnumaa, estonski okrug
 Pärnu (grad), grad u Estoniji
 Pärnu (rijeka), rijeka u Estoniji